Dead of Night ist der Titel bzw. Originaltitel folgender Filme:

 Traum ohne Ende, britischer Episodenfilm (1945)
 Dead of Night (1974), kanadisch-britischer Film von Bob Clark 
 Mit der Nacht kommt der Tod (1977), US-amerikanischer Film von Dan Curtis 
 Dämon des Todes, US-amerikanischer Film von Deryn Warren (1988) 
 Blutiges Verlangen, US-amerikanischer Film von  Kristoffer Tabori (1996)